Никола́й Каза́нцев:
 
 Казанцев, Николай Дмитриевич (1907—1971) — советский юрист.
 Казанцев, Николай Леонидович (род. 1946) — аргентийский журналист, публицист, главный редактор газеты «Наша страна»
 Казанцев, Николай Михайлович (1898—1919) — участник подпольной пробольшевистской группы Мерлина в Бийске.